Serpentón puede referirse a:

 el instrumento musical serpentón; o
 el nombre común de la planta Dracunculus vulgaris.